Aerius van Pontus, een 4e-eeuwse priester en ketter.
Aerius (studievereniging), een studievereniging van de Universiteit van Amsterdam.
AERIUS (PAS), een instrument voor de Programma Aanpak Stikstof
Desloratadine, geneesmiddel dat onder meer onder de naam Aerius op de markt kwam.